Анчуэло ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Энарес.  Занимает площадь 21,55 км². Население — 1083 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 34 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Населённые пункты Мадрида
Муниципалитеты Мадрида